Oak Grove ist der Name folgender:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oak Grove (Illinois)
 Oak Grove (Jefferson County, Alabama)
 Oak Grove (Talladega County, Alabama)
 Oak Grove (Arkansas)
 Oak Grove (Georgia)
 Oak Grove (Kalifornien)
 Oak Grove (Kentucky)
 Oak Grove (Louisiana)
 Oak Grove (Minnesota)
 Oak Grove (Franklin County, Missouri)
 Oak Grove (Jackson County, Missouri)
 Oak Grove (Madison County, Missouri)
 Oak Grove (Oregon)
 Oak Grove (Tennessee)
 Oak Grove (Texas)
 Oak Grove (Virginia)
 Oak Grove (Wisconsin), im Dodge County
 Oak Grove (Town, Barron County), Town(ship) in Wisconsin
 Oak Grove (Town, Dodge County), Town(ship) in Wisconsin
 Oak Grove (Town, Pierce County), Town(ship) in Wisconsin

im NRHP gelisteten Objekte:
 Oak Grove (Maryland), ID-Nr. 83003777
 Oak Grove (Mississippi), ID-Nr. 79001318
 Oak Grove (North Carolina), ID-Nr. 73001329
 Oak Grove (South Carolina), ID-Nr. 76001704
 Oak Grove (Campbell County, Virginia), ID-Nr. 02000516
 Oak Grove (Goochland County, Virginia), ID-Nr. 09000727
 Oak Grove (Northampton County, Virginia), ID-Nr. 93000006

Siehe auch:
 Oak Grove Township
 Oak Grove Cemetery
 Oak Grove School